Тяньцзиньский договор:
 Тяньцзиньские трактаты (1858)
 Японско-цинское соглашение о дружбе
 Тяньцзиньский договор (1885)